Хурт () — эстонская фамилия.

 Хурт, Мартин (род. 1984) — эстонский футболист.
 Хурт, Норберт (род. 1983) — эстонский футболист и тренер.
 Хурт, Якоб (1839—1907) — эстонский фольклорист, богослов, лингвист и общественный деятель.

См. также 
 Hurt
 Хёрт